South Bend ist die Bezeichnung mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 South Bend (Indiana)
 South Bend (Louisiana)
 South Bend (Nebraska)
 South Bend (Pennsylvania)
 South Bend (Texas)
 South Bend (Washington)

Unternehmen:
 South Bend Motor Car Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 South Bend Chocolate Company
 South Bend Watch Company